Carbano puede referirse a:
El nombre común de la planta Arctium lappa.
El nombre común de la planta Rumex crispus.
El nombre común de la planta Rumex pulcher
El nombre sistemático (IUPAC) del Metano.